A Fever (angolul: láz) jelentései:

 Fever, egy nagy sikerű 1956-os dal, melyet számos előadó feldolgozott

 Fever, Kylie Minogue albuma
 Fever, Kylie Minogue dala
 Fever, Adam Lambert dala
 Fever, Madonna 1993-as dala
 Fever, a Bullet For My Valentine dala
 Fever, Cascada dala
 Fever, Dua Lipa és Angèle közös dala